Сарайлы — название нескольких населённых пунктов:

 Сарайлы — деревня в Благоварском районе Республики Башкортостан.
 Сарайлы — село в Сармановском районе Республики Татарстан.